Yola – miasto w Nigerii
 Yola – rodzaj chrząszczy z rodziny pływakowatych
 Yola – irlandzka grupa etniczna
 yola – wymarły język z rodziny języków anglo-fryzyjskich